Zahara hace referencia a:
 Zahara de los Atunes, pedanía de Barbate, en la comarca de La Janda (provincia de Cádiz); 
 Zahara de la Sierra, municipio de la comarca de la Sierra de Cádiz (provincia de Cádiz); o
 Zahara, cantante española natural de Úbeda (Jaén).

Arabismos